La Coupe des Alpes 1968 est la  de la Coupe des Alpes.

Cette édition voit s'affronter uniquement des clubs italiens, allemands et suisses.
L'édition a été remportée par le Schalke 04, en finale face au FC Bâle.

Participants

Compétition

Finale

Liens externes 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1968. Rsssf.com.

Coupe des Alpes
Football en 1968
Sport en Suisse en 1968
Sport en Allemagne en 1968
Football en Italie en 1968